Ади Налич (; ) — боснийский и шведский футболист, нападающий шведского клуба «Мальмё» и национальной сборной Боснии и Герцеговины.

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в клубе «Сёльвесборг». В 15-летнем возрасте несколько недель тренировался в итальянских «Фиорентине» и «Милане» и немецком «Штутгарте». «Милан» хотел заключить с Наличем контракт, но швед оказался не готов к переезду в другую страну. Выступал за юношеские команды «Мьельбю». В 2016 году был переведён в главную команду клуба, выступающую в первом шведском дивизионе. Первую игру за клуб провёл 11 сентября в домашнем матче против «Твоокера».

5 декабря 2016 года подписал контракт с другим клубом из первого дивизиона — «Ландскруной». Срок соглашения был рассчитан до конца 2017 года. Дебютировал за новый клуб 19 февраля в матче группового этапа кубка Швеции с «Ефле», выйдя на 74-й минуте встречи вместо ивуарийского полузащитника Тьерри Зауи. В стартовавшем в апреле первенстве Налич принял участие в 23 играх, в которых трижды поразил ворота соперника. По итогам сезона «Ландскруна» заняла первую строчку в турнирной таблице и завоевала право на выход в следующий дивизион. 1 апреля 2018 года Ади впервые принял участие в матче Суперэттана. Он вышел в стартовом составе на игру с «Фалькенбергом» и в конце второго тайма был заменён. Клуб не надолго задержался в лиге, занял по итогам сезона последнее место и вернулся в первый дивизион. Налич в связи с истечением контракта покинул команду.

16 ноября 2018 года перешёл в «Мальмё», представляющий Аллсвенскан, подписав контракт на четыре года. Впервые в официальной игре появился в футболке нового клуба 25 февраля 2019 года в кубковом матче с «Эстером», выйдя в конце встречи вместо Карлоса Страндберга.

Сезон 2019 года провёл на правах аренды в «Эскильстуне». В её составе дебютировал в чемпионате Швеции. 31 марта в матче первого тура нового чемпионата против «Гётеборга» Налич вышел в стартовом составе и в компенсированное ко второму тайму время установил окончательный счёт встречи 3:1 в пользу своей команды. В общей сложности он принял участие в 20 играх и забил 5 мячей, но это не помогло клубу сохранить прописку в элитном дивизионе.

В следующем сезоне Налич регулярно выступал за основную команду «Мальмё», с которой по итогам сезона выиграл чемпионат страны. В начале 2021 года клуб подписал несколько нападающих и босниец был близок к тому, чтобы покинуть команду. К нему проявляли интерес ряд шведских клубом — «Сириус», «Эребру», «Хеккен» и «Хаммарбю», но главный тренер Йон-Даль Томассон проявил к нему доверие и заинтересованность.

Карьера в сборной 
В конце мая 2021 года был вызван главным тренером Ивайло Петревым в состав национальной сборной Боснии и Герцеговины на товарищеские матчи с Черногорией и Данией. 2 июня дебютировал за сборную, выйдя на матч с Черногорией в стартовом составе. На 84-й минуте был заменён на Луку Менало.

Достижения 
Ландскруна
 Победитель Дивизиона 1: 2017

Мальмё
 Чемпион Швеции: 2020
 Финалист кубка Швеции: 2019/20

Личная жизнь 
Родился в шведском городе Сёльвесборге. Дед Ади — Месуд Налич, бывший футболист, выступал за «Слободу» из Тузлы. Отец — Златан Налич также в прошлом футболист, выступал за югославские, греческие и шведские клубы.

Клубная статистика

Статистика в сборной 

Итого:2 матча и 0 голов; 0 побед, 1 ничья, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Мальмё» 

Футболисты Швеции
Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки ФК «Мьельбю»
Игроки ФК «Ландскруна»
Игроки ФК «Мальмё»
Игроки ФК «АФК Эскильстуна»